Wayne (Illinois)
Wayne (Michigan)
Wayne (Nebraska)
Wayne (Nova Jérsei)
Wayne (Ohio)
Wayne (Oklahoma)
Wayne (Virgínia Ocidental)
Wayne City

Cinema 
Wayne's World ou Quanto Mais Idiota Melhor

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema